Río Nacimiento puede referirse a:

 El río Nacimiento, en el estado de California, Estados Unidos.
 El río Nacimiento, en la provincia de Almería, España.
 El río Nacimiento, en la provincia de Alicante, España.